Amerikai Egyesült Államok
 Lewisville (Arkansas)
 Lewisville (Észak-Karolina)
 Lewisville (Idaho)
 Lewisville (Indiana)
 Lewisville (Minnesota)
 Lewisville (New Jersey)
 Lewisville (Oregon)
 Lewisville (Texas)
 Lewisville (Virginia)
 Lewisville (Washington)

 Kanada
 Lewisville (Új-Brunswick)